Patkánykirály (1962) James Clavell regénye
 Patkánykirály (1965) Bryan Forbes filmje
 Patkánykirály (1998) China Miéville regénye